Салі́-де-Беа́рн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південний захід від Парижа, 155 км на південь від Бордо, 50 км на північний захід від По.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 2289 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4699,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Туристичне бюро муніципалітету Салі-де-Беарн 
 [ Розташування муніципалітету Салі-де-Беарн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантичні Піренеї